Alexandre ou Alexander Stuart peut se référer à :

Maison Stuart 
 Alexandre  (mort en 1283), quatrième grand sénéchal d'Écosse ;
 Alexandre Stuart (v.1345-1405),  comte de Buchan, dit « le Loup de Badenoch », grand baron écossais ;
 Alexandre Stuart (v.1375/80-1435),  comte de Mar, grand baron écossais ;
 Alexandre Stuart (1430-1430), duc de Rothesay ;
 Alexandre Stuart (1454?-1485),  duc d'Albany, grand baron écossais ;
 Alexandre Stuart (1514– 1515), fut héritier du trône d'Écosse.
 Alexander Stuart (v.1634-1701),  comte de Moray, homme politique britannique ;
  († 1704),  Blantyre, homme politique britannique ;
 Alexander Stuart d'Invernahyle (1707/8–1795), officier d'armée jacobite ;
 Alexandre Stuart (v.1493-1513), administrateur et candidat au siège archiépiscopal de Saint-Andrews.

Autres personnalités 
 Alexander Stuart (1824-1886), homme politique australien ;
 Alexandre Adolf Stuart-Houston (né le ), psychologue américain d'origine autrichienne ;
Maison Stuart